Виктор Юуль-Хансен (, 24 декабря 1919 — ?) — датский шахматист. Входил в число сильнейших шахматистов Дании с середины 1940-х до середины 1960-х гг. На протяжении тридцати лет многократно принимал участие в национальных чемпионатах (впервые — в 1935 г., в последний раз — в 1965 г.). Серебряный призер чемпионата Дании 1945 г. Несмотря на успехи на внутренней арене, практически не привлекался в выступлениям за национальную сборную.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Дании
Шахматисты XX века